Saint-Aubin-sur-Mer ist der Name zweier französischer Küstenorte:
 Gemeinde Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
 Gemeinde Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime)